Goodnestone (Dover) – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Goodnestone (Swale) – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)